Tadeusz Trapszo (ur. 1894, zm. 1958) – pułkownik, starosta
 Tadeusz Trapszo (ur. 1901) – porucznik, przedsiębiorca